Бересклетоцве́тные () — порядок двудольных растений, включённый в группу эурозиды I по системе классификации APG II.

В системе APG IV порядок входит в так называемую «кладу COM» (Celastrales, Oxalidales, Malpighiales), являясь в ней базальной группой. Положение упомянутой клады в системе не вполне определено: по данным, основанным на анализе генов пластид, «клада COM» должна входить в более широкую кладу «fabids» (бывшие эврозиды I), а по результатам анализа ядерной и митохондриальной ДНК — в кладу «malvids» (бывшие эврозиды II).

Классификация

Система APG II 
Согласно системе APG II в порядок включены следующие семейства:
 
 
 
 [+]

Система APG III 
Согласно системе APG III в порядок включены следующие семейства:

Система APG IV 
В системе APG IV в порядок включают те же два семейства, что и в APG III. В соответствии с линейным порядком их размещения, принятым в данной системе, они располагаются в следующей последовательности:

Более ранние системы 
По системе классификации Кронквиста порядок имел существенно больший объём. В него входили следующие семейства:
 Экстоксиковые (Aextoxicaceae)
 Падубовые (Aquifoliaceae)
 Cardiopteridaceae
 Бересклетовые (Celastraceae)
 Коринокарповые (Corynocarpaceae)
 Дихапеталовые (Dichapetalaceae)
 Гейссоломовые (Geissolomataceae)
 Hippocrateaceae
 Икациновые (Icacinaceae)
 Сальвадоровые (Salvadoraceae)
 Стакхузиевые (Stackhousiaceae)
 Tepuianthaceae

Филогенез

Примечания

Ссылки 
 

Двудольные
Порядки растений